Chiesanuova est une localité de Saint-Marin en Italie
 Chiesanuova est une commune italienne de la province de Turin dans le Piémont
 Chiesa Nuova ou Santa Maria in Vallicella est l'église de l'installation à Rome au XVI siècle de la congrégation de l'Oratoire
 Chiesanuova, une frazione de San Casciano in Val di Pesa, en Toscane - Italie